Tito Manlio Torquato è il nome di diversi consoli Romani appartenenti alla gens Manlia:

 Tito Manlio Torquato – console nel 165 a.C.
 Tito Manlio Torquato – console nel 235 a.C. e nel 224 a.C. Censore nel 231 a.C. e dittatore nel 208 a.C.
 Tito Manlio Torquato – console nel 299 a.C.
 Tito Manlio Imperioso Torquato – console nel 347 a.C., 344 a.C., 340 a.C. Dittatore nel 353 a.C. e 349 a.C.